«Мадонна с Фриццони» () — картина в стиле ренессанса итальянского художника Джованни Беллини, на которой изображены Богоматерь с младенцем, сидящем на парапете. Полотно написано между 1470 и 1475 годами и представляет собой живопись темперой на доске, перенесённую на холст, размером 52,5×43,2 см. В настоящее время хранится в музее Коррер в Венеции.

История 
О картине впервые заявил в 1891 году искусствовед Джованни Морелли с атрибуцией полотна Джованни Беллини. В то время она хранилась в коллекции искусствоведа Густаво Фриццони в Бергамо, который в 1919 году подарил картину музею Коррера в Венеции.

Описание 
На полотне на фоне голубого неба изображена Дева Мария, поддерживающая спящего младенца Иисуса, который сидит на каменном парапете. На Богоматери тёмно-красная туника и красный плащ с белой шалью, закреплённой на груди брошью в форме сердца. Младенец изображён обнажённым. Картина является результатом переноса изображения с доски на холст, на котором в XIX веке были дорисованы небо и парапет. Современные исследования выявили в не аутентичных частях произведения наличие пигментов, известных с середины XIX века. С помощью инфракрасной рефлектографии удалось идентифицировать изначальный рисунок, лежащий под живописной плёнкой, с параллельными линиями, очень похожими на линии других работ Джованни Беллини, таких, как  в пинакотеке Бреры.

Искусствоведы однозначно атрибутируют аутентичные части картины Джованни Беллини. Исключение составляет мнение Анчизе Темпестини, который не внёс полотно в каталог работ Джованни Беллини, сославшись на его низкое качество. По мнению другого искусствоведа, Мауро Лукко, такая мотивация непоследовательна, поскольку относится скорее к личным вкусовым пристрастиям, а не критическому исследованию.

Примечания

Литература 
 
 
 

Картины Джованни Беллини
Картины из собраний музея Коррер